Берёзовка () — село, Берёзовский сельский совет, Гребёнковский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5320880801. Население по переписи 2001 года составляло 361 человек.

Является административным центром Берёзовского сельского совета, в который, кроме того, входит село Корнеевка.

Географическое положение 
Село Берёзовка находится на левом берегу реки Гнилая Оржица, выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Корнеевка, ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Горбы, на противоположном берегу — сёла Покровщина и Окоп. Вдоль русла реки проведено несколько ирригационных каналов. В 1 км к востоку от села находится озеро, объявленное памятником природы.

История 
 29 ноября 1806 — основание хутора Ивановский.
 Село приписано к церкви Рождества Богородицы в Богодаровке декументы которой есть в Полтавском областном архиве.
 Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826-1840 годов как хутор Ивановский.

Примечания

Ссылки 
 История села Берёзовка
 Памятники c. Берёзовка